Sette navi da guerra della Royal Navy britannica hanno avuto come nome HMS Anson, in onore dell'Ammiraglio George Anson.

 HMS Anson (1747) – fregata di quarta classe da 60 cannoni varata nel 1747 e venduta nel 1773.
 HMS Anson (1763) – cutter acquistato nel 1763 e venduto nel 1774.
 HMS Anson (1781) – vascello di terza classe da 64 cannoni varato nel 1781, ridotto nel 1794 a grande fregata da 44 cannoni e affondato nel 1807. 
 HMS Anson (1812) – vascello di terza classe da 74 cannoni varato nel 1812, utilizzato per il servizio in porto dal 1831, come nave prigione dal 1844 e demolito nel 1851.
 HMS Anson (1860) – nave da battaglia a elica da 91 cannoni varata nel 1860, rinominata Algiers nel 1883 e demolita nel 1904.
 HMS Anson (1886) – nave da battaglia classe Admiral varata nel 1886 e venduta nel 1909.
 Anson avrebbe dovuto essere il nome di un incrociatore da battaglia classe Admiral ordinato nel 1916 e cancellato nel 1918.
 Anson avrebbe dovuto essere il nome della Duke of York, ma venne ribattezzata prima del varo.
 HMS Anson (79) – nave da battaglia classe King George V varata nel 1940 e demolita nel 1957. 
 HMS Anson (S123) – sottomarino della classe Astute, impostato il 13 ottobre 2011 e al momento (2014) in costruzione.